Miejscowości w USA:
 Kittitas – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Kittitas
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Kittitas (ang. Kittitas County) – w stanie Waszyngton